Kekulé kan syfta på:

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829–1896), kemist
Reinhard Kekulé von Stradonitz (1839–1911), arkeolog och museidirektör
Stephan Kekulé von Stradonitz (1863–1933), genealog, upphovsman till Kekulés system, son till Friedrich August

Tyska adelsätter